A 2022. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi big air versenyszámát február 14-én és 15-én rendezték. Az aranyérmet a kínai Su Yiming nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A big airben a három ugrásból a két legjobb ugrás eredményét vették figyelembe oly módon, hogy a két értékelt trükknek különbözőnek kellett lennie. Ha egy versenyző ugyanazt a trükköt kétszer vagy többször is bemutatta, akkor csak a legmagasabb pontszám számított, az alacsonyabb pontszámokat nem vették figyelembe.

Selejtező 
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: bejutott a döntőbe

Döntő

Források 

Snowboard a 2022. évi téli olimpiai játékokon